Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra (De forma acrónica SIAFMANA. Euskaraz: «Nafarroako Nekazaritza- eta Baso-ingeniaritza eta Ingurumen Zerbitzuak») es una empresa española fundada en 2013, especializada en la prestación de servicios de ingeniería y asesoramiento técnico, y con sede en la localidad de Pamplona, en la Comunidad Foral de Navarra.

Historia 
Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra se funda en el año 2013. En 2015 fue reconocida por el Gobierno de Navarra como entidad oficial para la formación en el uso de productos fitosanitarios.

Organización y prestación de servicios 
Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra cuenta con tres departamentos:
 El Departamento de Ingeniería Rural, dedicado a la realización de proyectos y otros trabajos técnicos.
 El Departamento Agroforestal, dedicado al asesoramiento técnico.
 El Departamento Medioambiental, dedicado a la consultoría medioambiental, actividades de I+D+i, de formación y capacitación profesional.

Reconocimientos oficiales

Formación en fitosanitarios 
Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra es una de las entidades navarras autorizadas por el Gobierno de Navarra para impartir la formación a usuarios profesionales sobre el uso de productos fitosanitarios según el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, junto con los sindicatos agrarios Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna y Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, la empresa pública Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, el centro de formación profesional Centro Integrado Agroforestal, y la Agrupación de Servicios Administrativos Calibus. 

En concreto, está autorizado para formar de forma presencial en los siguientes niveles de capacitación:
 Nivel básico.

 Nivel cualificado.

 Adaptaciones de básico y cualificado..

Colaboraciones 
 Existe una colaboración con Desde La Banda - Fútbol Navarro, un medio de comunicación digital especializado en el fútbol y fútbol sala en la Comunidad Foral de Navarra fundado en julio de 2004 en Pamplona.Dicha contribución consiste en la publicación de artículos relacionados con la construcción y el mantenimiento de los campos de fútbol, así como también en publirreportajes relacionados con la actividad profesional de dicha organización.

Patrocinios 
Servicio de ingeniería agroforestal y medio ambiental es uno de los patrocinadores del certamen de pacharán casero de la Ribera del Duero que se celebra en la localidad de Sinovas cada año en el mes agosto desde 2014.

Véase también 
 Grupo Uvesa.
 Lacturale.
 Viscofan.
 Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos.

Referencias

Enlaces externos 
 Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra en LinkedIn.
 

Empresas de Navarra
Empresas de origen navarro
Empresas fundadas en 2013
España en 2013
Empresas agrícolas
Empresas forestales
Empresas de ingeniería
Empresas de construcción
Empresas de ingeniería civil
Empresas de ingeniería de Navarra
Empresas acreditadas por la Administración Pública